Саминський — прізвище; має жіночу форму Саминська.

Персоналії
 Саминський Лазар Семенович (1882—1959) — російський та американський композитор і музикознавець.

Населені пункти
 Саминський Погост — село у Витегорському районі Вологодської області.

Див. також 
 Сільське поселення Саминське